Babila – nome proprio di persona italiano maschile
Babila – vescovo di Antiochia
Babila – nome d'arte di Sergio Agostini, cantautore, compositore e paroliere italiano
Babila – comune della Guinea